Europamästerskapen i fäktning 2007 hölls i Gent, Belgien mellan den 2 och 7 juni 2007.

Medaljfördelning

Herrar

Damer

Medaljtabell

Referenser 
 Results of European Senior Championships 2007 in Gent (BEL) på eurofencing.info

2007 i Belgien
2007
Sportevenemang i Belgien
Sportåret 2007
Sport i Gent